een bijnaam voor iemand die behoort tot Generatie Z
 Honda Zoomer, een bromfiets
 Jolanda Zoomer, een Nederlands zangeres
 Jos Zoomer, een Nederlands drummer van de band Vandenberg